Chiesa di San Petronio a Bologna
Chiesa di San Petronio a Castel Bolognese
Chiesa di San Petronio a Sala Bolognese